Berndorf  heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Berndorf (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Berndorf (Niederösterreich), Stadt in Niederösterreich
 Berndorf bei Salzburg, Gemeinde im Flachgau, Land Salzburg

Gemeindeteile:
 Berndorf (Brennberg), Ortsteil von Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Berndorf (Groitzsch), Ortsteil von Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Berndorf (Kemnath), Ortsteil von Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Berndorf (Kumhausen), Ortsteil von Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Berndorf (Lehrberg), Ortsteil von Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Berndorf (Rötz), Ortsteil von Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Berndorf (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Berndorf (Thurnau), Ortsteil von Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Berndorf (Twistetal), Ortsteil von Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

 Berndorf (Gemeinde Eidenberg), Ortschaft von Eidenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Berndorf (Gemeinde Herzogsdorf), Ort in der Gemeinde Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Berndorf (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Berndorf (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Berndorf (Gemeinde Bruck an der Mur), Katastralgemeinde von Bruck, Steiermark
 Berndorf (Gemeinde Hausmannstätten), Ortschaft von Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Berndorf (Gemeinde Hitzendorf), Katastralgemeinde von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab), Ortschaft von Kirchberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Berndorf (Gemeinde Sankt Georgen), Dorf in Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Bauten:
 Ansitz Berndorf in Gries-Quirein, Stadtteil von Bozen, Südtirol

Berndorf ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Berndorf (bürgerlich: Michael Preute; 1936–2022), deutscher Journalist und Schriftsteller

Berndorf steht für:
 Berndorf AG, österreichischer Konzern der metallverarbeitenden Industrie

Siehe auch:
 Berndorfer Metallwarenfabrik, österreichisches Unternehmen 
 Bärndorf
 Beerendorf
 Behrendorf
 Berdorf
 Berndorff
 Bernsdorf
 Perndorf